Пётр Поспелов:
 Поспелов, Пётр Глебович (род. 1962) — российский музыкальный критик
 Поспелов, Пётр Захарьевич (в монашестве Павел; 1855—1925) — епископ Русской православной церкви, епископ Шацкий, викарий Тамбовской епархии.
 Поспелов, Пётр Иванович (1924—2006) — советский разведчик-наблюдатель, полный кавалер орденов Славы.
 Поспелов, Пётр Николаевич (1898—1979) — советский партийный деятель.